Por Manville pode estar à procura de:

 Manville (Nova Jérsei)
 Manville (Wyoming)

Desambiguações de topônimos